Заха́р, Заха́рій — давньоєврейське чоловіче ім'я. Канонічна форма — Заха́рія. Походить через  від , «Зехарія» — «Ягве згадав» (тобто «Божа пам'ять», «той, хто пам'ятає Бога»).

Вживається як християнами, так і юдеями, а також мусульманами (у формі , «Закарійа»).

Українська народна форма — Захар. Зменшені форми — Захарко, Захаронько, Захарочко, Захарчик, Захарцьо.

Іменини 
 За православним календарем (новий стиль) — 22 червня і  (священномученик Захарія (Лобов)), 18 грудня (Захарія Єгиптянин), 6 квітня (Захарія), 10 вересня і 6 квітня (Захарія Печерський), 18 вересня і 24 лютого (Захарія Праведний), 4 червня (Захарія Прусський), 21 лютого (Захарія Серповидець, пророк), 4 листопада (мученик Захарія), 2 лютого (мученик Захарія), 22 січня (мученик Захарія), 10 червня (мученик Захарія), 3 листопада (преподобномученик Захарія), 6 березня (Захарія, патріарх Єрусалимський), 30 листопада (Захарія Швець), 12 квітня (священномученик Захарія, архієпископ Коринфський).
 За католицьким календарем — 23 серпня (Захарія (Закхей), архієпископ Єрусалимський), 26 травня (Захарія, архієпископ В'єннський), 15 березня (блажений Захарія), 10 червня (Захарія Нікомедійський), 6 вересня (Захарія Серповидець, пророк), 5 листопада (Захарія Праведний).

Персоналії

Духовенство 
 Захарій (пророк) — один з біблійних пророків.
 Захарій (священик) (І ст. до н. е.) — юдейський священик, батько Івана Хрестителя. Історія Захарія та народження Івана Хрестителя є описані в Новому Заповіті, мученик.
 Захарій — 91-й папа Римський.
 Захарій І — патріарх Єрусалимський (609—632/633).
 Захарій Печерський (XIII—XIV) — святий та подвижник з Києво-Печерської лаври.

Інші 
 Захар Кулага — український гетьман (1585—1589)
 Захарій Янсен (близько 1585—1632) — голландський окулярний майстер, один з винахідників телескопа
 Захар Чернишов (1722—1784) — російський фельдмаршал
 Захар Чепіга (1725—1797) — останній кошовий отаман Чорноморського козацького війська
 Закарі Тейлор (1784—1850) — 12-й Президент США
 Захарій Зограф (1810—1853) — болгарський художник й іконописець
 Захарій Паліашвілі (1871—1933) — грузинський композитор
 Закарія Гонейм (1905—1959) — єгипетський археолог
 Захар Май ( 1969) — російський музикант українського походження
 Захар Прилєпін ( 1975) — російський письменник
 Закарі Квінто ( 1977) — американський актор і кінопродюсер
 Закарія Баккалі ( 1996) — бельгійський та марокканський футболіст

Вигадані особи 
 Захар Беркут — герой однойменної повісті Івана Франка.

Інше 
 Захарій — український плавучий кран вантажопідйомністю 680 т і вагою 3 тис. т, найбільший в Європі.

Див. також 
 Захарія
 Захарченко
 Захарчук
 Захаров

Примітки 

Чоловічі імена
Українські імена
Єврейські чоловічі імена